Leon Somov & Jazzu — литовская музыкальная группа в стиле pop/experimental/electronic.

Группа 
«Leon Somov & Jazzu» (продюсер Леон Сомов — Leon Somov и вокалистка Юсте Арлаускайте — Jazzu) был создан в 2008 году в следующем составе: ударные, бас и акустическая гитара, клавишные, компьютер, fX, вокал. Группа начала регулярно выступать не только в Литве, но и в Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Голландии, Ирландии. В этот период времени были записаны основные хиты: «Score», «Phantoms of the Lake», «Song about Love», «You don’t know my name». Позже группа записала новые треки — «Pretender», «You and me», «Lower than the Ground».

Биография 
Леонас Сомовас (Leon Somov) — создает музыку вот уже более 10 лет. Он является профессиональным звукорежиссёром, продюсером и композитором электронной музыки. Свою музыкальную карьеру он начинал как металлист, однако впоследствии он стал участником дуэта «Leon Somov & Jazzu». Также Леонас Сомовас сотрудничает с такими исполнителями, как Пятрас Генюшас, Юрга Щедуйките, создает музыку для постановок современного театра, в том числе и для спектаклей театра Эймунтаса Някрошюса и Гитиса Иванаускаса.

Юсте Арлаускайте (Jazzu) начала исполнять джаз в 13 лет. С раннего возраста она много гастролировала в качестве солистки в различных музыкальных джаз-проектах в Литве и за рубежом. В 15 лет она стала вокалисткой популярной литовской электронной группы «Pieno lazeriai» («Milky lasers»). Музыкальное образование Юсте Арлаускайте получила в Литве, закончив музыкальную школу и консерваторию имени Ю. Таллат-Кялпши. Также она обучалась вокалу в Лондонском «Thames Valley University». В 2005 году после встречи с продюсером Leon Somov, Jazzu окончательно втянулась в электронную музыку. Сейчас она работает над записью своего сольного альбома с известным шведским лейблом «Mr. Radar».

Дискография 
 2007 «Offline» EP
 2008 «Offline Remixed» LP
 2009 «Updated» LP
 2010 «Score» LP
 2013 «Lees and seas» LP
 2015 «Istorijos» LP
 2016 «Moments» LP

Награды 
 2009 — «Best Baltic Act» на MTV European Music Awards.
 2011 — «Best Electronic Music Band» от Ассоциации музыкантов Литвы (M.A.M.A.)
 Два года подряд — в 2011 и 2012 году — Jazzu побеждает в номинации «Лучший женский исполнитель года».
 В 2012 году Leon Somov становится «Продюсером года»
 В 2013 году группа «Leon Somov & Jazzu» получает три награды от Ассоциации музыкантов Литвы M.A.M.A как: «Лучшая музыкальная электронная группа», «Альбом года», «Группа года».

Примечания 

Музыкальные коллективы Литвы